Пётр Константи́нов:
 Константинов, Пётр (в монашестве Павел; 1882—1940) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.
 Константинов, Пётр Александрович (1899—1973) — советский актёр, лауреат Сталинской премии, народный артист СССР.
 Константинов, Пётр Константинович (1830—1890) — русский гравёр на меди, академик гравирования.
 Константинов, Пётр Никифорович (1877—1959) — советский растениевод-селекционер, академик ВАСХНИЛ, лауреат Сталинской премии.